Stagecoach er det engelske ord for en Diligence. Ordet kan tillige kan hanvise til:

 Stagecoach Festival, en årlig countrymusik festival afholdt på Empire Polo Club i Californien
 Stagecoach, en westernfilm fra 1939, instrueret af John Ford, i Danmark udgivet som Diligencen